Mistrzostwa Republiki Południowej Afryki w Lekkoatletyce 2011 – zawody lekkoatletyczne, które rozegrano na stadionie w Durbanie 9 i 10 kwietnia.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bieg na 10 km 
Mistrzostwa RPA w biegu na 10 kilometrów rozegrano 22 maja w Germiston.

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Mistrzostwa Południowej Afryki w Lekkoatletyce 2010

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2011 w lekkoatletyce
2011 w Południowej Afryce
2011
Sport w Durbanie